Brabecke ist der Name von geographischen Objekten im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:

 Brabecke (Schmallenberg), Ortsteil von Schmallenberg

 Brabecke (Elpe), rechter Zufluss der Elpe bei Elpe (Olsberg)
 Brabecke (Valme), linker Zufluss der Valme in Ramsbeck-Werdern (Bestwig)